Улица У́пеню (, в переводе — Смородиновая) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Упеню — улица в Риге.
 Улица Упеню — улица в Даугавпилсе.
 Улица Упеню — улица в Елгаве.
 Улица Упеню — улица в Лиепае.
 Улица Упеню — улица в Сигулде.
 Улица Упеню — улица в Цесисе.
 Улица Упеню — улица в Юрмале.